Трофимович Костянтин Костянтинович (1923—1993) — учений-славіст, професор Львівського університету, журналіст.
 Трофимович Теофан (* на початку XVIII cт. — †1736) — письменник і вчений; закінчив Києво-Могилянську академію і з 1727 викладав у ній піїтику.
 Ісайя Козловський-Трофимович (кінець XVII століття — 1651) — український релігійний та освітній діяч, богослов, сподвижник святителя Петра Могили, співавтор Катехізиса, відомого як «Православне сповідання віри».